Don Wilson (1900-1982) – attore e conduttore cinematografico, televisivo e radiofonico statunitense
Don Wilson (n. 1954) – attore e kickboxer statunitense